Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2015 проводился с 14 по 21 февраля 2015 в городе Каламазу (штат Мичиган).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата (во 2-й раз в своей истории) стала команда скипа Джона Шустера, победившая в финале команду скипа Крейга Брауна. Бронзовые медали завоевала команда скипа Хита Маккормика.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2015.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источники: Teams - 2015 USA Men's National Curling Championship Coverage on CurlingZone)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейки 

Раунд 1. 19 февраля, 16:00

Раунд 2. 19 февраля, 20:00

Плей-офф

Четвертьфиналы 
20 февраля, 12:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
20 февраля, 20:00

Финал 
21 февраля, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов США 2015 (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2015

Спорт в США в 2015 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Мичигане
Февраль 2015 года